Breitenhain ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Breitenhain (Lucka), ein Ortsteil der Stadt Lucka im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Breitenhain (Neustadt an der Orla), ein Ortsteil der Stadt Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis, Thüringen

in Polen
 Lubachów (ehemals Breitenhain im Landkreis Schweidnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Świdnica (Landgemeinde)